Dette ord har to betydninger:
I økologien bruges det om et fællesskab (se Mutualisme (økologi))
I statsteorien bruges ordet om en form for anarkisme (se Mutualisme (økonomisk teori))